dorpen
 Apfelbach (Bad Mergentheim), stadsdeel van Bad Mergentheim in Baden-Württemberg, Duitsland
 Apfelbach (Eschenbach in der Oberpfalz), stadsdeel van Eschenbach in der Oberpfalz in Beieren, Duitsland
 Apfelbach (Geisa), dorp in de gemeente Geisa in Thüringen, Duitsland
 Apfelbach (Johanniskirchen), dorp in de gemeente Johanniskirchen in Beieren, Duitsland

waterlopen
 Apfelbach (Hegbach), beekje in Hessen, Duitsland, dat uitkomt in de Hegbach, die op zijn beurt weer uitstroomt in de Schwarzbach en vervolgens in de Rijn.
 Apfelbach (Ruwer), beekje in Rheinland-Pfalz, Duitsland, dat uitkomt in de Ruwer.